Pilica puede referirse a:

Río Pilica, río en Polonia
Pilica, ciudad en Silesia, Polonia